Termenul azimut poate desemna:
în geometria analitică:
azimut (coordonate polare), una dintre coordonatele polare pentru specificarea unui punct în plan
azimut (coordonate sferice), una dintre coordonatele sferice pentru specificarea unui punct pe o sferă sau în spațiu

în astronomie: 
azimut, una dintre coordonatele astronomice orizontale pentru specificarea unui punct pe sfera cerească
în geodezie:
azimut, una din coordonatele orizontale din sistemul de coordonate pentru determinarea poziției unui punct.
în navigație:
azimut, unghiul pe care îl face direcția de deplasare a unui obiect în mișcare cu polul N geografic (denumit în limba engleză "true North", sau nordul adevărat, spre deosebire de Nordul magnetic).